Волошня — название рек в России:

 Волошня — река в Тверской области, приток Осуги;
 Волошня — река в Московской области, приток Рузы.